Liberty City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Liberty City (Miami), Stadtbezirk von Miami, Florida
 Liberty City (Texas), Stadt in Texas

Liberty City ist:
 der Haupthandlungsort mehrerer Teile der Computerspielserie Grand Theft Auto